Godfried II van Bergen, graaf van Bergen (976-998)
 Godfried de Kinderloze (965-1023), graaf van Verdun (1002-1012) en hertog van Neder-Lotharingen (1012-1023)
 Godfried II van Thouars, burggraaf van Thouars (1015-1055)
 Godfried II van Gâtinais, graaf van Gâtinais (ca.1028-ca.1044)
 Godfried II van Lotharingen (+1069), graaf van Verdun (1025-1069) en hertog van Opper-Lotharingen (1044-1049) en Neder-Lotharingen (1065-1069)
 Godfried II van Anjou, graaf van Vendôme (1032-1056), Anjou (1040-1060) en Tours (1044-1060)
 Godfried II van Joigny, graaf van Joigny (midden 11e eeuw)
 Godfried II van Perche (+1100), graaf van Perche (1060-1100)
 Godfried II van Joinville (+1096), graaf van Joigny en heer van Joinville (1080-1096)
 Godfried II van Vendôme (+1102), graaf van Vendôme (1085-1102)
 Godfried II van Raabs (+1137), burggraaf van Neurenberg (1105-1137)
 Godfried II van Penthièvre (+1148), graaf van Penthièvre (1120-1148)
 Godfried II van Maine (1134-1158), graaf van Anjou en Maine (1156-1158)
 Godfried II van Bretagne (1158-1186), hertog van Bretagne (1181-1186)
 Godfried II van Villehardouin (1195-1245), vorst van Achaea (1228-1245)